Октя́брьская у́лица — улица в Советском округе города Липецка. Проходит в центре от площади Петра Великого до улицы Пушкина. Пересекает улицы Скороходова, Фрунзе, Горького. Параллельно проходит Первомайская улица.

Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Проезжая часть улицы разбита на два участка стадионом «Металлург»: от площади Петра Великого до Коммунальной площади и от улицы Барашева до улицы Пушкина. Прежде на месте стадиона была Ново-Базарная (Троицкая) площадь, в центре которой возвышался храм. Именно поэтому прежде улица носила название Площадно́й. Нынешнее имя связано с Октябрьской революцией.

Первая часть улицы имеет малоэтажную застройку, вторая часть — многоквартирную типовую.

Октябрьская улица пересекает водоотводный канал реки Липовки по мосту.

Здания, которые имеют статус  
 № 53 — здание конторы кожевенного завода (XIX век)
 № 57 — здание бывшей городской управы (построено в первой половине XIX века). В пристройке к зданию до 2012 года был расположен детский сад-ясли. Затем здание было передано Липецкому музею народного и декоративно-прикладного искусства, и здесь располагается его филиал — Историко-культурный музей.
 № 88 — усадебный дом XIX века (находится в полуразрушенном состоянии)
 № 90 — усадебный дом XIX века

Кроме того, на углу с улицей Фрунзе был охраняемый дом, который снесён (подробнее — в статье об улице Фрунзе).

Фотогалерея

Транспорт 
 к домам начала улицы — авт. 306, 322, 325, ост.: «Кинотеатр „Октябрь“»;авт. 6, 27, 28, 30, 306, 308к, 322, 325, 330, ост.: Пл. Петра Великого
 к домам конца улицы — авт. 8, 17, 40, 302, 308к, 317, 321, 332, 343, ост.: «Магазин „Никольский“», «Памятник Пушкину».

Примечания 

Улицы Липецка
Советский округ Липецка